Los profesionales puede hacer referencia a:

 Los profesionales, película estadounidense de 1966.
 Los profesionales, serie de televisión británica emitida entre 1977 y 1983.
 Los profesionales, historieta de Carlos Giménez.
 Los profesionales, programa de televisión chileno de 2012-2013.
Los profesionales de siempre, programa de televisión argentino.
 Las profesionales, a su servicio, telenovela colombiana de 2006.